VTŽ Chomutov je historický název těchto klubů:
FK Chomutov – fotbalový klub
KLH Chomutov – hokejový klub